Kleinmann puede referirse a:

 Dieter Kleinmann (1953), político alemán;
  Ernst Christian Kleinmann, alias de Johann Conrad Dippel (1673-1734), teólogo y químico alemán;
 Georges Kleinmann, periodista y presentador francés;
 Larissa Kleinmann (1978), ciclista alemana;
 Louis Théodore Kleinmann (1907-1979), oficial francés, comandante de la ciudad de Mainz.